Aspa kan syfta på:

 Aspa (äpple) ‒ en äppelsort
 Aspa, Askersunds kommun ‒ en bruksort i Närke
 Aspa, Nyköpings kommun ‒ en ort i Södermanland
 Aspa (kommun) ‒ en kommun i Spanien
 Aspa (kommunhuvudort) ‒ en kommunhuvudort i Spanien